Frère är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Aubert Frère (1881–1944), fransk general
 Charles-Théodore Frère (1815–1888), fransk målare
 Édouard Frère (1797–1874), fransk historiker
 Georges Frère (1764–1826), fransk general 
 Henry Bartle Edward Frere (1815–1884), brittisk statsman
 Pierre-Édouard Frère (1819–1886), fransk målare 
 Walthère Frère-Orban (1812–1896), belgisk politiker

Franska efternamn